Витковице () — чешский топоним.

 Витковице — сообщество в районе Семили.

 Витковице — село под городом Клатови в районе Клатови.
 Витковице — деревня в сообществе Любенец в районе Лоуни.
 Витковице — район города Острава в районе Острава-город.

 «Vítkovice» и «Vítkovice Steel» — производители металлоконструкций из города Острава.
 «Vítkovice» — футбольный клуб из города Острава.
 «Vítkovice Steel» — хоккейный клуб из города Острава.

Примечания